Gardiner kan som auktorsförkortning betyda:

 Lion F. Gardiner
 William Gardiner

Robotskapade auktorsförkortningar